Antolin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Antolin, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Antolin, un village du powiat de Biała Podlaska dans la voïvodie de Lublin ;
 Antolin, un village du powiat de Janów Lubelski dans la voïvodie de Lublin.

en 
 Antolín, un village.

Divers
 Antolin, un programme allemand basé sur le Web pour la promotion de la lecture dans les écoles ;
  ;
 Antonin de Pamiers, un saint chrétien fêté à Pamiers, à Palencia et à Medina del Campo en Espagne.
  une multinationale espagnole

Homonymie de toponyme